Alfred Neumeyer ist der Name folgender Personen:

* Alfred Neumeyer (Jurist) (1867–1944), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär 
 Alfred Neumeyer (Kunsthistoriker) (1901–1973), deutscher Kunsthistoriker